Kloster St. Anna ist der Name mehrerer Klöster:
 Franziskanerinnenkloster St. Anna (Kempten)
 Kloster St. Anna (Luzern)
 Kloster St. Anna (Riedenburg)
 Kloster St. Anna (Wald)

Siehe auch:
 Kloster Santa Ana
 Mănăstirea Sfânta Ana